Camí de Bernils: camí del terme municipal de Castellcir, de la comarca del Moianès,
 Camí de Bernils: camí del terme municipal de Sant Quirze Safaja, de la comarca del Moianès.